Bank of America Plaza může být:

 Bank of America Plaza (Atlanta) – budova v Atlantě
 Bank of America Plaza (Charlotte) – budova v Charlotte
 Bank of America Plaza (Dallas) – budova v Dallasu
 Bank of America Plaza (St. Louis) – budova v St. Louis